Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Clark Graebner e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Juan Gisbert 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Clark Graebner /  Ilie Năstase (Campioni)

  Frank Froehling /  Brian Gottfried (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1973